Alberto Tafuri (1963) – pianista e compositore italiano
Bernardino Tafuri (1695-1760) – scrittore italiano
Clemente Tafuri (1903-1971) – pittore e illustratore italiano
Lucio Tafuri (1941) – pittore italiano
Manfredo Tafuri (1935-1994) – storico dell'archettura italiano
Matteo Tafuri (1492-1584) – filosofo e medico italiano
Raffaele Tafuri (1857-1929) – pittore italiano